Unterseeboot 102 ou U-102 a été le nom de plusieurs sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et la Seconde Guerre mondiale:
L'Unterseeboot 102, de type Mittel U, sous-marin de la Kaiserliche Marine, a été lancé en 1917 durant la Première Guerre mondiale et qui a été coulé entre le 28 et 
Durant la première Guerre mondiale, l'Allemagne a possédé deux autres sous-marins avec un nom similaire:
Unterseeboot UB-102, un sous-marin de type UB III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à La Spezia en .
Unterseeboot UC-102, un sous-marin de type UC III, lancé en 1918 et qui s'est rendu le ; démoli à Dordrecht en 1922.
L'Unterseeboot 102, un sous-marin de type VII.B, a été lancé en 1940 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale et qui a été coulé le .

Sources 

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940